Geografia:
 Artesa, nucli de població del municipi d'Onda.
 Artesa de Lleida, municipi del Segrià.
 Artesa de Segre, municipi de la Noguera.